Самайкино — село в Новоспасском районе Ульяновской области в составе Фабричновыселковского сельского поселения.

География 
Находится на реке Томышевка на расстоянии примерно 13 километров по прямой на северо-восток от районного центра поселка Новоспасское.

История
Основано в XVIII веке. 

В начале XIX века работала суконная фабрика Воейкова.

В 1913 в селе было 394 двора, 2200 жителей, церковь, земская школа, волостное правление, фельдшерский пункт. 

В 1990-е годы работало Кооперативное хозяйство «Самайкинский».

Население
Население составляло 414 человек (русские 87%) в 2002 году, 342 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Село Самайкино — родина известного кинодраматурга М. Н. Смирновой, к числу наиболее значительных работ которой относятся сценарии фильмов «Сельская учительница» (Сталинская премия первой степени; 1948), «Бабы», «Повесть о настоящем человеке» и другие.

Инфраструктура
Школа, медпункт, дом культуры, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Новоспасского района